СКС — аббревиатура, может означать:

 Самозарядный карабин Симонова
 Структурированная кабельная система
 Сокольнический клуб спорта
 Союзнический Контрольный совет
 Названия стадионов
 Стадион Сокольнического клуба спорта в Москве
 Футбольный стадион в Севастополе
 Слово категории состояния
 Специальная коммерческая служба
 Слаботочные кабельные системы
 Специальный карточный счёт
 Студенческий координационный совет
 Стандартизированный коэффициент смертности